Чирвоный Бор — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чирвоный Бор — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Чирвоный Бор — деревня в Дятловском районе Гродненской области.